Le Bihan steht für:

Personen:
 Chris le Bihan (* 1977), kanadischer Bobsportler
 Clarisse Le Bihan (* 1994), französische Fußballspielerin
 Denis Le Bihan (* 1957), französischer Neurowissenschaftler und Biophysiker
 Johann Le Bihan (* 1979), französischer Schwimmer
 Kelia Le Bihan (* 1999), französische Tennisspielerin
 Samuel Le Bihan (* 1965), französischer Schauspieler

Sonstiges:
 Marcel Le Bihan, Schiff der französischen Marine, siehe Greif (Schiff, 1937)

Siehe auch:
 Allée couverte von Mougau-Bihan, Galeriegrab in der französischen Bretagne